Der Schach-Weltpokal 2023 (offiziell: FIDE World Cup 2023) soll zwischen dem 29. Juli und dem 26. August 2023 in Baku, Aserbaidschan, stattfinden. Nach den Tradition der FIDE hätte das Land, in dem die Schacholympiade 2024 stattfindet, die Pflicht, als Veranstalter zur Verfügung zu stehen. Demgemäß hätte der Weltpokal in Ungarn stattfinden können. Im Dezember 2022 berichteten mehrere aserbaidschanische Medien, dass die FIDE das Turnier nach Baku vergeben hat. Die FIDE bestätigte dies über ihre Webseite der Schachweltmeisterschaft.

Die beiden Finalisten sowie der Drittplatzierte des Weltpokals qualifizieren sich für das nächste Kandidatenturnier im Jahr 2024.

Ablauf und Organisation

Preisgeld und Setzliste 
An dem Turnier, das im K.-o.-System ausgetragen wird, nehmen – wie schon beim Weltpokal 2021 – 206 qualifizierte Spieler der Weltspitze teil. Je nach erreichter Runde wird gemäß Punkt 4.8 der Regularien ein Preisgeld ausgeschüttet. Nach Punkt 4.1 erhalten die 50 bestgewerteten Spieler nach Setzliste zusätzlich ein Freilos für die 1. Runde, sodass sich über die Rundenzahl folgende Verteilung ergibt:

Die Paarungen werden anhand der FIDE-Weltrangliste ermittelt, wobei in Runde 1 der höchstgesetzte Spieler gegen den Spieler mit der geringsten Elo-Zahl antritt. Falls der höhergesetzte Spieler stets gewinnt, ergibt sich daraus ein Turnierbaum, bei dem die bestgesetzten Spieler im Finale stehen. Sollte sich der Weltmeister dazu entschließen, am Turnier teilzunehmen, erhält dieser die Setzlistenposition 1 (siehe Abschnitt 4.2).

Zeitkontrolle und Tie-Break 
Jedes Match wird als Mini-Zweikampf ausgetragen. Zunächst werden zwei Partien mit klassischer Zeitkontrolle gespielt,  90 Minuten für die ersten 40 Züge, gefolgt von 30 Minuten für den Rest der Partie. Zuästzlich gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden ab dem ersten Zug (siehe Abschnitt 4.4 der Regeln). Sollte das Match nach zwei Partien nicht entschieden sein, wird ein Tie-Break notwendig. Dazu werden nach Abschnitt 4.7 der Regularien jeweils zwei Partien mit geringerem Zeitumfang gespielt, zunächst im Schnellschachformat (25 min für die ganze Partie; 10s Zeitzuschlag ab Zug 1), dann im verkürzten Schnellschach (10 min für die ganze Partie; 10s Zeitzuschlag ab Zug 1) und schließlich im Blitzschach (5 min für die ganze Partie; 3s Zeitzuschlag ab Zug 1).
Sollte weiterhin kein Sieger feststehen, werden solange einzelne, verkürzte Blitzpartien (3 min für die ganze Partie; 1s Zeitzuschlag ab Zug 1) gespielt, bis ein Sieger feststeht.

Im Turnier gilt nach Punkt 4.5 zusätzlich die Sofia-Regel, was bedeutet, dass ein Remis vor dem 30. Zug von Schwarz nur durch Stellungswiederholung oder Patt reklamiert werden kann. Sonst ist eine Vereinbarung der Spieler zum Remis erst nach dem 31. Zug möglich.

Zeitplan 
Die Runden 1 bis 3 werden nacheinander gespielt, wobei für jede Runde drei Tage eingeplant sind; jeweils zwei Tage für die klassischen Partien und ein Tag für mögliche Tie-Break-Matches. Vor der 4. Runde findet ein Ruhetag statt (siehe Abschnitt 4.9). Wie bereits 2021 werden das Finale und das Spiel um Platz 3 im gleichen Format gespielt, wie das restliche Turnier. Noch beim Weltpokal 2019 war das Finale auf vier klassische Partien angesetzt.

Qualifikation 

Bisher konnten sich fünf Deutsche über die Schacheuropameisterschaften 2021 und 2022 qualifizieren: Neben Daniel Fridman, Niclas Huschenbeth und Rasmus Svane sind der Vize-Europameister von 2021 Vincent Keymer und der Europameister von 2022 Matthias Blübaum dabei. Über die Europameisterschaft 2023 stießen noch Alexander Donchenko und Frederik Svane zu den deutschen Qualifikanten.

Aus Österreich konnte sich bis jetzt nur Valentin Dragnev über die EM 2023 qualifizieren, die Schweiz stellt bis jetzt keinen Qualifikanten.

Insgesamt verläuft die Qualifikation gemäß Abschnitt 2 der Regularien nach folgenden Kriterien:

Spieler, deren Name durchgestrichen ist, sind bereits qualifiziert und werden ersetzt.

Einzelnachweise 

2023
Weltpokal